Romagnano (Grezzana), een plaats (frazione) in de Italiaanse gemeente Grezzana
 Romagnano al Monte, een gemeente in de Italiaanse provincie Salerno (regio Campanië)
 Romagnano Sesia, een gemeente in de Italiaanse provincie Novara (regio Piëmont)